Els magatzems Balcells eren un edifici situat al carrer d'en Guàrdia, 15 del barri del Raval de Barcelona, actualment desaparegut.

El 1905, Josep Balcells i Vallbona (vegeu nissaga Balcells) va encarregar a l'arquitecte sabadellenc Juli Batllevell uns magatzems destinats a guardar les mercaderies llestes per a exportar i les que arribaven d'ultramar. Es tractava de la reforma d'una casa-fàbrica de finals del segle  situada als carrers d'en Guàrdia i de l'Arc del Teatre, tot conservant l'edifici d'habitatges en aquest darrer, i constava de dues naus amb pilars d'acer que formaven un sol espai diàfan. La façana tenia un coronament motllurat i mixtilini d'inspiració barroca que recordava el de la Casa Calvet de Gaudí.

Els magatzems servirien per al negoci d'exportació d'oli de la societat Fabril i Comercial Balcells SA fins ben entrada la postguerra espanyola, quan es va constituir Aceites Balcells SA. Posteriorment, van ser convertits en garatge, i finalment, van ser enderrocats el 2015 arran d'una operació de renovació urbana.

Referències

Bibliografia 
 
  

Edificis de Barcelona desapareguts
Edificis modernistes de Barcelona
Cases-fàbrica del Raval